Light From The Dark è un side project di Frank Caruso, chitarrista degli Arachnes e Strings 24.

Tracce
 The Beginning... - 
 Come To The Hell - 
 Like A Leader - 
 True Essence - 
 I'm The King - 
 The Heroes - 
 Real Life - 
 Enchanted Night - 
 Magic World - 
 About You - 
 You Are My Desire - 
 Breathless -

Formazione

 Frank Caruso, voce, chitarre, basso, tastiere
 Paola Baldacci, voce
 Gabriele Baroni, basso
 Luigi Thyer, chitarre